Кастекс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Кастекс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер